Come Prima (« Comme avant » en italien) peut désigner :
 Une chanson interprétée par Tony Dallara (). Elle fut reprise en plusieurs langues dont la version francaise Tu me donnes de Dalida.
 Une bande dessinée d'Alfred publiée en 2013 par Delcourt.